Улица Холодный Яр () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Десняка до улицы Ватутина, исторически сложившаяся местность (район) Холодные Яры.

Примыкает улица Леси Украинки.

История 
Переулок 2-й спуск 1-го Холодного яра был проложен после 1908 года и застроен индивидуальными домами.

В 1955 году переулок 2-й спуск 1-го Холодного яра переименован на переулок Тимофея Черняка — в честь участника Гражданской войны, уроженца Черниговщины Тимофея Викторовича Черняка. В 1981 году переулок Тимофея Черняка преобразован в улицу Тимофея Черняка.

12 февраля 2016 года улица получила современное название — связанное с исторически сложившайся местностью Холодные Яры, где улица расположена, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 46-р «Про переименование улиц и переулков города» («Про перейменування вулиць та провулків міста»)

Застройка 
Улица проложена в юго-западном направлении, делает несколько изгибов-поворотов. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой.

Дом № 6 — деревянный одноэтажный на два входа, 4-оконный, окна украшены деревянными сандриками и ставнями. Дом № 11 (1/1) — деревянный одноэтажный на кирпичном фундаменте, 2-оконный. Дом № 14 — деревянный одноэтажный с горизонтальной линией карниза, украшенного резьбой, 2-оконный с одной и другой стороны (с улиц Холодный Яр и Леси Украинки), сейчас есть кирпичная пристройка.

Учреждения: нет

Есть ряд значимых и рядовых исторических зданий, что не являются памятниками архитектуры или истории, например, усадебный дом № 14.

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 936 ЧЕРНЯКА   ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова